Volbehr ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Volbehr (1819–1888), deutscher Historiker
 Heinrich Volbehr (1824–1887), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Jörg Müller-Volbehr (1936–2010), deutscher Kirchenrechtler und Hochschullehrer
 Julie Volbehr (1871–1945), deutsche Schriftstellerin
 Theodor Volbehr (1862–1931), deutscher Kunsthistoriker
 Walter Volbehr (1904–1983), niederdeutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Vollbehr